

Patronyme 

José Castulo Zeledón (1846-1923), ornithologue costaricien.

Prénom

Toponyme 

 Castulo (en espagnol : Cástulo ; en ibère : Kastilo ; en grec ancien : Κασταλῶν est une ancienne et très importante cité ibère, capitale de l'Oretania.

Zoologie 
 Castulo est un genre de lépidoptères.
Patronyme hispanique